Dominikan kan avse:

 Dominikan – en medlem av dominikanorden
 Dominikan – en medborgare eller invånare i Dominikanska republiken